Мультипликатор ( — множить, приумножать, увеличивать) — многозначное слово:
 Мультипликатор — механическое устройство, преобразующее и передающее крутящий момент; повышает угловую скорость выходного вала, понижая при этом его крутящий момент.
 Мультипликатор — электронная схема, предназначенная для выполнения арифметической операции умножения.
 Мультипликатор — гидравлический механизм, включающий в себя один (одноходовый мультипликатор), два (двухходовый мультипликатор) или несколько гидроцилиндров и служащий для многократного увеличения давления рабочей жидкости в питаемой части гидросистемы.
 Художник-мультипликатор — художник, занимающийся созданием мультипликационных фильмов.
 Мультипликатор Кейнса в экономике — численный коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастает национальный доход при увеличении инвестиций.
 Денежный мультипликатор — экономический коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и демонстрирующий теоретически возможную степень роста денежной массы за счёт кредитно-депозитных банковских операций.
 Мультипликатор периодической точки — в теории динамических систем, собственное значение дифференциала отображения за период в этой точке.